Wachteln steht für:

 Wachteln (Kürten), Wohnplatz in der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Wachtel